Looking for Trouble (1919), een film van Hal Roach
Looking for Trouble (1926), een film van Robert N. Bradbury
Looking for Trouble (1934), een film van William A. Wellman